|}
Die Bahnstrecke Zemitāni–Skulte (inoffiziell: Riga–Skulte) ist eine Bahnstrecke in Lettland. Sie hat die russische Spurbreite von 1520 mm, hat eine Länge von rund 52 km (vom Hauptbahnhof Riga sind es 56 km) und ist elektrifiziert. Eigentümer und Betreiber der Strecke ist Latvijas dzelzceļš. Die Strecke ist größtenteils doppelspurig ausgebaut, nur die insgesamt 17 Kilometer langen Abschnitte Mangaļi–Ziemeļblāzma, Lilaste–Inčupe und Saulkrasti–Skulte sind einspurig ausgebaut.

Geschichte 
1937 wurde der Abschnitt von Riga nach Mangaļi als Teil der Strecke Mangaļi–Rūjiena eröffnet. 1957 wurde die Strecke von Riga nach Mangaļi elektrifiziert. Der Abschnitt von Mangaļi nach Zvejniekciems folgte 1971 und 1991 der Abschnitt von Zvejniekciems nach Skulte. Aufgrund der Finanzkrise nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde die Strecke von Skulte nach Rūjiena 1996 stillgelegt.

Betrieb heute 
Auf der Strecke verkehren drei verschiedene S-Bahn-Linien von Riga aus. Diese Strecken verkehren bis Carnikava, Saulkrasti oder Skulte. Auf der Strecke von Riga bis Carnikava verkehren 16 Zugpaare pro Tag. Die Strecke von Riga nach Saulkrasti wird von 14 Zugpaaren befahren. Die ganze Strecke von Riga bis nach Skulte wird von zehn Zugpaaren pro Tag befahren. Die Fahrt von Riga nach Skulte dauert etwa 70 Minuten. Selten verkehren Güterzüge.

Galerie

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Lettland